Каюга () — слово індіанського походження. Може мати такі значення:

Індіанці 
 Каюга — корінне індіанське плем'я
 Каюга — мова індіанського племені каюга

Топоніми

Каюга — округ (графство) у штаті Нью-Йорк
 Каюга — місто, штат Індіана
 Каюга — місто, штат Північна Дакота
 Каюга — селище, штат Нью-Йорк
 Каюга — переписна місцевість, штат Оклахома

 Каюга — одне з льодовикових озер Фінгер у штаті Нью-Йорк